Wenn der weiße Flieder wieder blüht – film del 1929 diretto da Robert Wohlmuth
Wenn der weiße Flieder wieder blüht – film del 1953 diretto da Hans Deppe
Wenn der weiße Flieder wieder blüht – film tv del 1967 diretto da Dieter Pröttel